Hajakava Szumio (japánul 早川 澄男, Hepburn-átírással: Hayakawa Sumio, nyugaton: Sumio Hayakawa) (1924–?) japán nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Japán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB)  terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1964-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1964-ben a búcsúzott.

Olimpia 
Az 1964. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB a hazai élvonalbeli bírók közül többet kifejezetten partbíróként foglalkoztatott. Több esetben első számú partbíró lehetett. Partbírói mérkőzéseinek száma az olimpián: 4.

Források 

Japán labdarúgó-játékvezetők
1924-ben született személyek